Kacklesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kacklesjön (Åsenhöga socken, Småland, 636440-138508), sjö i Gnosjö kommun,  (7 ha)
Kacklesjön (Åsenhöga socken, Småland, 636861-138420), sjö i Gnosjö kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn